{{Taxobox
| name = Philhygra terrestris
| image file = 
| image title = Philhygra terrestris
| image descr = Philhygra terrestris
| regnum = Животные
| phylum       = Членистоногие
| classis      = Насекомые
| infraclassis = Крылатые насекомые
| superordo    = 
| ordo         = Жесткокрылые
| subordo      = Разноядные жуки
| infraordo    = Стафилиниформные
| superfamilia = Стафилиноидные
| familia = Стафилиниды
| familia_authority =
| subfamilia = Aleocharinae 
| subfamilia_authority =
| tribus = Athetini| genus = Philhygra 
| genus_authority =
| species = Philhygra terrestris| latin = 
| wikispecies = Philhygra terrestris
| section name =Типовой вид
| section text =

| itis =
| ncbi =
}}Philhygra terrestris  — вид коротконадкрылых жуков из подсемейства Aleocharinae. Северная Америка.

 Распространение 
Канада (Нью-Брансуик, Юкон).

 Описание 
Мелкие коротконадкрылые жуки, длина тела около 2,9 — 3,0 мм. Бока субпараллельные. Основная окраска коричневая и чёрная (ноги и надкрылья светлее). Большинство взрослых особей этого вида были собраны из затененных участков вдоль ручьев и побережий рек. Они были найдены среди гравия, песка и глины. Взрослые были собраны в период с мая по июнь.
Вид впервые описан в 2012 году, а его валидный статус подтверждён в 2016 году канадскими энтомологами Яном Климашевским (Jan Klimaszewski; Laurentian Forestry Centre, Онтарио, Канада) и Реджинальдом Вебстером (Reginald P. Webster'').

Примечания

Литература 

  doi: 10.3897/zookeys.573.7016

Ссылки 
 
 
Алеохарины
Насекомые Северной Америки
Эндемики Канады
Животные, описанные в 2012 году